338 км, 338-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 338 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Томская область). Код 875610
 338 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Республика Хакасия). Код 885735
 338 км — разъезд, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 796527
 338 км — пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 603466
 338 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Волгоградская область). Код 607015
 338 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 828380